Пилигрим — паломник, странник, путешественник, скиталец по разным странам. Название «пилигрим» также относится к следующему:

 Пилигрим (фильм, 1923) — чёрно-белый немой фильм Чарли Чаплина 1923 года.
 Пилигрим (фильм, 2018) — российский художественный фильм 2018 года.
 Пилигрим (телесериал) — немецкий исторический телесериал 2014 года.
 Пилигрим (группа) — российская рок-группа.
 Пилигрим — театр в Тольятти.
 Пилигрим — роман Тимоти Финдли (1999).
 Пилигрим (Билли) — герой романа Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
 Пилигрим, Хубертус фон (род. 1931) — немецкий скульптор, гравёр, медальер.

См. также 
 Отцы-пилигримы — английские поселенцы (колонисты), прибывшие для создания Плимутской колонии в Северной Америке.
 Пилигримовый стан (пильгерстан) — двухвалковый трубопрокатный стан для периодической прокатки труб в валках с переменным калибром. Технология запатентована в 1885 году Максом и Рейнхардом Маннесманами.
 Пилигрим (корабль) — название ряда кораблей.
 Путешествие Пилигрима в Небесную Страну — книга Джона Беньяна.
 Pilgrims — компьютерная игра студии Amanita Design.